Per rendere più immediate le differenze tra i diversi ordini di grandezza, questa pagina contiene un elenco di distanze maggiori di  (, ovvero circa 1,1 milioni di anni luce).

Distanze minori di 1022 m
  — Distanza del Sole dalla Galassia di Andromeda
  — Distanza del Sole dalla Galassia irregolare IC 10, appartenente al Gruppo Locale di galassie.
  — Distanza del Sole dalla Galassia Nana dello Scultore.
Distanze maggiori di 1023 m

Voci correlate
Ordini di grandezza (lunghezza)
Cosmologia (astronomia)
+22